Sikfors kan syfta på:

 Sikfors, Hällefors kommun – en by och småort i Hällefors socken i Hällefors kommun
 Sikfors, Piteå kommun –  en småort i Piteå socken i Piteå kommun